Frémont ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Frémont (1933–2019), französischer Geograph
 Jessie Ann Benton Frémont (1824–1902), US-amerikanische Autorin
 John C. Frémont (1813–1890), US-amerikanischer Entdecker und Politiker
 Thierry Frémont (* 1962), französischer Schauspieler

Siehe auch:

 Fremont